Hegyi Gyula (1847–1894) színész, színigazgató
Hegyi Gyula (1897–1978) politikus, sport- és társadalmi vezető, a MOB elnöke
Hegyi Gyula (1951) politikus, az MSZP tagja
Hegyi Gyula (1954) az Újpesti Dózsa labdarúgója
Hegyi Gyula gépészmérnök